Cambis ou de Cambis est le nom d'une famille vauclusienne et provençale, originaire initialement de Florence en Italie.

Nom de famille

Joseph de Cambis, (1658 - 1736,) officier de marine 
Auguste de Cambis d'Orsan, député de Vaucluse
Jacques de Cambis d'Orsan, député de Vaucluse
Marguerite de Cambis, écrivaine et traductrice française
coseigneur Reynaudi de Cambis, à Caderousse
Louis de Cambis
Charles de Cambis-Lezan, ancien maire d'Avignon
Louis-Dominique de Cambis, lieutenant général des armées du Roi, ambassadeur en Angleterre, promu chevalier de l'ordre du Saint-Esprit en 1739.

Lieux
Château de Cambis, à Velleron
Hôtel de Cambis de Servières, à Avignon

Divers
Régiment de Cambis

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme